

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeones defensores.

Máximo González y José Hernández ganaron el título tras derrotar en la final Julio Peralta y Horacio Zeballos.

Cabeza de serie 

  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (Finalistas)
  Facundo Bagnis /  Andrés Molteni (Semifinales)

<ol start=3>
  Sekou Bangoura /  Matt Seeberger ''(Primera ronda)
 ''' Máximo González /  José Hernández (Campeones)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Mendoza 2016